

Птаковиці — село в гміні Левін-Бжеський Бжезького повіту Опольського воєводства
 Птаковиці — село в гміні Зброславіце Тарноґурського повіту Сілезького воєводства